Ongjin kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Ongjin (ort i Nordkorea), Södra Hwanghae, 
 Ongjin-gun (kommun i Nordkorea), Södra Hwanghae,

Sydkorea 

 Ongjin-gun, Sydkorea, landskommun i Incheon, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar